Country Music Association Awards (CMA Awards) — ежегодная американская музыкальная награда Ассоциации кантри-музыки Country Music Association. Вручается с 1967 года в Нэшвилле (США) за достижения в области музыки стиля кантри.

История 
В 1967 году в Нэшвилле прошло первое вручение наград CMA Awards от имени Ассоциации. Церемонию вели Sonny James и Бобби Джентри (без телеэфира). Победителем в главной номинации «Entertainer of the Year» стал певец Eddy Arnold. В категории «Male Vocalist of the Year» победил Jack Greene, а в «Female Vocalist of the Year» — Loretta Lynn. В 1968 году церемонию вели Roy Rogers и Dale Evans и она прошла в Ryman Auditorium (Нэшвилл). Это церемония была заснята и показана по телеканалу NBC несколькими неделями спустя. И только в 1969 году состоялся прямой эфир вручения этих кантри-наград. В 1972—2005 годах церемонию транслировал телеканал CBS. С ноября 2006 эфир перешёл к каналу ABC. Многие годы церемония проходит в Нэшвилле (Grand Ole Opry); сначала в Ryman Auditorium, а в 1974—2004 в Grand Ole Opry House. В 2005 церемония впервые прошла в Нью-Йорке в Медисон-сквер-гарден. Однако с 2006 вернулась в Нэшвилл, теперь на Bridgestone Arena.

Награды 

Существует 12 наград в следующих категориях: Entertainer of the Year, Male Vocalist, Female Vocalist, New Artist of the Year (до 2008 называлась Horizon Award), Vocal Group, Vocal Duo (с 1970), Single, Album, Song, Music Event (с 1988), Music Video (с 1985), Musician. Кроме того, есть ещё 9 наград для радиостанций, вещающих кантри-музыку: «CMA Broadcast Award» (Station of the Year и Personality of the Year). Причём она ранжируется в зависимости от широты охваты аудитории на несколько номинаций: major market (Arbitron Ranking 1—25), large market (Arbitron Ranking 26—50), medium market (Arbitron Ranking 51—100), small market (All other Markets).

Рекорды наград и номинаций 
Источник:.

Крис Стэплтон вошел в историю в ноябре 2022 года на церемонии вручения премии CMA Awards, став первым шестикратным обладателем награды «Лучший мужской вокалист года», обойдя Винса Гилла, Блейка Шелтона и Джорджа Стрейта, у которых по пять таких наград.

 1. George Strait, 83 номинации (17 наград)
 2. Alan Jackson, 81 (16)
 3. Miranda Lambert, 61 (14)
 3. Brad Paisley, 58 (14)
 5. Vince Gill, 54 (18)
 6. Brooks & Dunn, 53 (18)
 7. Reba McEntire, 51 (6)
 8. Keith Urban, 50 (12)
 9. Kenny Chesney, 48 (9)
 10. Willie Nelson, 47 (10)

Основные награды по годам (1967—2020)

Награды по категориям и церемониям 
Источник:

2019

2015

2014

2010

2009

2008

2007

Ведущие церемонии 
 2022 — Люк Брайан и Пейтон Мэннинг
 2021 — Люк Брайан
 2020 — Дариус Ракер и Риба Макинтайр
 2019 — Кэрри Андервуд, Риба Макинтайр и Долли Партон
 2018 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2017 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2016 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2015 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2014 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2013 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2012 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2011 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2010 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2009 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2008 — Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли
 2007 — Сара Эванс, LeAnn Rimes, James Denton, Kate Walsh, и Kimberly Williams-Paisley
 2006 — Brooks & Dunn
 2005 — Brooks & Dunn
 2004 — Brooks & Dunn
 2003 — Винс Гилл
 2002 — Винс Гилл
 2001 — Винс Гилл
 2000 — Винс Гилл
 1999 — Винс Гилл
 1998 — Винс Гилл
 1997 — Винс Гилл
 1996 — Винс Гилл
 1995 — Винс Гилл
 1994 — Винс Гилл
 1993 — Винс Гилл и Clint Black
 1992 — Винс Гилл и Реба Макинтайр
 1991 — Реба Макинтайр
 1990 — Реба Макинтайр и Randy Travis
 1989 — Энн Мюррей и Кенни Роджерс
 1988 — Долли Партон
 1987 — Кенни Роджерс
 1986 — Вилли Нельсон и Kris Kristofferson
 1985 — Anne Murray and Kris Kristofferson
 1984 — Кенни Роджерс
 1983 — Willie Nelson and Anne Murray
 1982 — Барбара Мандрелл и Мак Дэвис
 1981 — Барбара Мандрелл и Мак Дэвис
 1980 — Барбара Мандрелл и Мак Дэвис
 1979 — Кенни Роджерс
 1978 — Джонни Кэш
 1977 — Джонни Кэш
 1976 — Джонни Кэш и Рой Кларк
 1975 — Глен Кэмпбелл и Чарли Прайд
 1974 — Джонни Кэш
 1973 — Джонни Кэш
 1972 — Глен Кэмпбелл
 1971 — Tennessee Ernie Ford
 1970 — Tennessee Ernie Ford
 1969 — Tennessee Ernie Ford
 1968 — Roy Rogers и Dale Evans
 1967 — Sonny James и Bobbie Gentry

См. также 
 Музей и Зал славы кантри

Примечания

Ссылки 
 CMA Awards — Official Website 
 Country Music Association 
 CMA Music Festival 

Музыкальные премии США
Награды, появившиеся в 1967 году
Премии в области кантри
Кантри в США